Юбилейная площадь — многозначный топоним.

в Белоруссии 
 Юбилейная площадь — площадь в Верхнедвинске.
 Юбилейная площадь — площадь в Минске.
 «Юбилейная площадь» — станция Зеленолужской линии Минского метрополитена.

в России 
 Юбилейная площадь — площадь в Великих Луках.
 Юбилейная площадь — площадь в Новочеркасске.
 Юбилейная площадь — площадь в Ярославле.